Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Pallacanestro Cantù nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.

Stagione 
La stagione 2021-2022 della Pallacanestro Cantù sponsorizzata Acqua San Bernardo-Cinelandia, è la 5ª nel secondo livello del campionato italiano di pallacanestro, la Serie A2.

Organigramma societario 
Aggiornato al 20 luglio 2021.

Roster 
Aggiornato al 15 novembre 2021.

|-

Mercato

Sessione estiva

Dopo l'inizio della stagione

Risultati

Serie A2

Stagione regolare

Girone d'andata

Girone di ritorno

Fase a orologio

Play-off

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Supercoppa LNP

Fase a gironi

Coppa Italia LNP

Statistiche

Statistiche di squadra 
Aggiornate al 25 gennaio 2022.

Statistiche dei giocatori

Serie A2 
Aggiornate al 25 gennaio 2022.

Regular season

Fase a orologio

Play-off

Supercoppa LNP

Coppa Italia LNP

Note

Voci correlate 
 Serie A2 2021-2022

Collegamenti esterni
 
 

2021-2022
Cantù